Кустана́йская губе́рния — административно-территориальная единица на севере Киргизской АССР (с апреля 1925 года - Казакской АССР) РСФСР, существовавшая в 1921—1925 годах. Административный центр — город Кустанай.

Об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 28 мая 1921 и дек­ре­том ВЦИК от 8 декабря 1921 в ре­зуль­та­те раз­де­ле­ния Оренбургско-Тургайской губернии. 

Делилась на районы: Адамовский, Боровский, Всехсвятский (с 1923 года Урицкий), Денисовский, Кустанайский, Се­ми­озёр­ский (Се­ми­озёр­ный), Тур­гай­ский, Фё­до­ров­ский.

В ноябре 1923 года Тур­гай­ский район пе­ре­дан в со­став Ак­тю­бин­ской гу­бер­нии. 

Дек­ре­том ВЦИК от 14 января 1924 ут­вер­жде­но но­вое де­ле­ние Кустанайской губернии на 5 уез­дов: Бо­ров­ский, Де­ни­сов­ский, Кус­та­най­ский, Уриц­кий и Фё­до­ров­ский. 

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 7 августа 1924 Бо­ров­ский уезд ли­к­ви­ди­ро­ван. 21 сентября 1925 Кустанайская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Кус­та­най­ский уезд на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния ЦИК Киргизской АССР от 3 марта 1925. На ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния ВЦИК от 14 сентября 1925 Кус­та­най­ский уезд пре­об­ра­зо­ван в Кус­та­най­ский округ Ка­зак­ской АССР.

Примечания 

Губернии РСФСР
Исторические области Казахстана
Административные единицы, образованные в 1921 году
Административные единицы, упразднённые в 1925 году
Появились в 1920-е годы в Киргизии